

Населені пункти та їхні частини
 Стани — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Стани — село в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Стани — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Стани — частина села Барткова-Посадова в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Стани — частина села Фаленцин-Старий в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Суспільний стан

Примітки